Weber Antal
 Weber Antal (1823–1889) építész
 Váradi Antal, Weber Antal (1854–1923) író, költő, újságíró
Wéber Antal
 Wéber Antal (1929–2012) irodalomtörténész, egyetemi tanár